

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Brno

Niemcy 
 Brünn – dzielnica Ebern
 Brünn – dzielnica Münnerstadt
 Brünn/Thür. – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen